Гза: 
 Гза (Гзак, Кзак) — половецкий хан, глава объединения донских половцев бурчевичей, сын хана Беглюка (Белюка)
 Гза — река в России, протекает во Владимирской области